Sigma – lettera greca

Anatomia 
 Sigma – parte dell'intestino

Aziende 
 Sigma – produttore giapponese di macchine fotografiche e obiettivi
 Sigma (Società Italiana Gruppi Mercantili Associati) – gruppo italiano della grande distribuzione organizzata

Geografia 
 Sigma – municipalità delle Filippine nella Provincia di Capiz

Musica e arti 
 Sigma – gruppo musicale britannico
 Sigma –  rivista letteraria italiana